

Miejscowości w Polsce 
 Trzebiesławice – dzielnica Dąbrowy Górniczej
 Trzebiesławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Zobacz też 
 Trzebiesławice Stare